Jean Nadeau est un gestionnaire de hockey sur glace québécois.
 Jean Nadeau est un écrivain québécois.
 Jean Nadeau était un meunier français, colonisateur du Québec, né en 1968.
 Jean Nadeau est un compositeur français, né en 1974.

Voir Aussi 

 Jean Nadeaud (1834-1898), est un botaniste français.